Streatley può riferirsi a:

 Regno Unito
 Streatley – parrocchia civile del Bedfordshire
 Streatley – parrocchia civile del Berkshire